Trelles steht für:

 Trelles (Asturien), ein Parroquia in der Gemeinde Coaña der autonomen Region Asturien in Spanien

Trelles ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Sanz Trelles (1960–2010), spanischer Historiker
 Augusto Barcia Trelles (1881–1961), spanischer Historiker, Politiker und Ministerpräsident Spaniens
 Gustavo Trelles (* 1955), uruguayischer Rallyefahrer
 Ignacio Trelles (1916–2020), mexikanischer Fußballspieler und Trainer
 Jesús Trelles, mexikanischer Fußballspieler
 Julio Óscar Trelles (1904–1990), peruanischer Mediziner, Hochschullehrer und Politiker, Premierminister und Senatspräsident